

Gens
Émile Gabory
Georges Gabory

Voie
Boulevard Émile-Gabory